НПО може да се отнася за:

 Неидентифициран подводен обект
 Неправителствена организация